Geografia:
 Muntanyes:
 Serrat de l'Horta: muntanya situada al municipi de Berga (Berguedà)
 Serrat de l'Horta: muntanya situada al municipi d'Alpens (Osona)
 Serrat de l'Horta: muntanya situada al municipi de Gurb (Osona)
 Serrat de l'Horta: muntanya situada al municipi de Lluçà (Osona)